Koninklijke Route (Krakau)
Koninklijke Route (Warschau)
Koninklijke Route (Gdańsk)